Manglerud Star Toppfotball foi um clube de futebol da Noruega fundado em 1 de janeiro de 2000. Sua sede fica em Oslo.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol extintos em 2011
Clubes de futebol extintos da Noruega